La Farce, une nouvelle de Guy de Maupassant, parue en 1883 ;
 La Farce (Розыгрыш), un film soviétique réalisé par Vladimir Menchov, sorti en 1976.

Voir aussi